Dirk Lotsij – calciatore olandese
 Geert Lotsij – canottiere olandese
 Paul Lotsij – canottiere olandese